Reisch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Reisch (Landsberg am Lech), Stadtteil von Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Reisch (Gemeinde Ebbs), Ort bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol
 Reisch (Gemeinde Going), Ortsteil von Going am Wilden Kaiser, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Reisch ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Reisch (* 1999), deutsche Skispringerin
 Chrysogonus Reisch (1870–1923), deutscher Franziskaner und Historiker
 Claus-Peter Reisch (* 1961), deutscher Flüchtlingshelfer
 Eduard Reisch (* 1961), deutscher Sprengmeister
 Emil Reisch (1863–1933), österreichischer Klassischer Archäologe
 Erwin Reisch (1924–2018), deutscher Agrarökonom und Altpräsident der Universität Hohenheim
 Franz Reisch (1863–1920), Skipionier
 Friedrich Reisch (1881–1921), deutscher Musiker und Klassischer Philologe
 Georg Reisch (* 1930), österreichischer Diplomat
 Gregor Reisch (um 1470–1525), deutscher Philosoph und Ordensoberer
 Günter Reisch (1927–2014), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Dozent
 Hans F. Reisch (1907–2004), Gründer von Spar-Österreich
 Hans Maximilian Reisch († 2015), österreichischer Manager
 Karl Albert Reisch (1926–1967), deutscher Landrat
 Klaus Reisch (1941–1971), österreichischer Automobilrennfahrer
 Lucia A. Reisch (* 1964), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Wirtschaftswissenschaftlerin
 Ludwig Reisch (* 1943), deutscher Prähistoriker
 Max Reisch (1912–1985), österreichischer Forscher und Reiseschriftsteller
 Michael Reisch (* 1964), bildender Künstler und Fotograf
 Otto Reisch (1891–1977), österreichischer Psychiater und T4-Gutachter
 Peter Reisch (1943–1962), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Richard Reisch (1866–1938), österreichischer Jurist, Politiker (CS) und Bankmanager
 Sina Reisch (* 1994), deutsche Klimaschutzaktivistin
 Stefan Reisch (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Walter Reisch (1903–1983), österreichischer Drehbuchautor

Siehe auch: 
 Raisch
 Reisz